Trynosy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Wąsewo
 Trynosy – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Wąsewo